UKH steht für:

 Unfallkrankenhaus
 Universitätsklinikum Halle (Saale)
 Unfallkasse Hessen, siehe Unfallkasse
 East of England (NUTS:UK-Code)

ukh steht für:
 Ukhwejo (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

UKH